Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Mastalerz – polski aktor
 Halina Mastalerz – polska robotnica, posłanka na Sejm
 Jan Mastalerz – polski wojskowy
 Kazimierz Mastalerz – polski wojskowy
 Konstanty Mastalerz – polski wojskowy
 Lech Mastalerz – polski urzędnik
 Marcin Mastalerz – polski dziennikarz i autor książek
 Norbert Mastalerz – polski samorządowiec
 Przemysław Mastalerz – polski chemik
 Stanisław Mastalerz – polski wojskowy